Holub József (19. sz.) építész, bérházak tervezője
 Holub József (1883–1959) építész, törvényszéki hiteles automobil-szakértő, a székesfőváros IX. kerületének főmérnöke
 Holub József (1885–1962) történész
 Holub József (1915–1967) színész

Jegyzetek